НФЛ в сезоне 1981 — стал 62-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Баффало Биллс 31, Нью-Йорк Джетс 27
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Диего Чарджерс 41, Майами Долфинс 38 (ot)
 Цинциннати Бенгалс 28, Баффало Биллс 21
 Финал конференции: Цинциннати Бенгалс 27, Сан-Диего Чарджерс 7

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Нью-Йорк Джайентс 27, Филадельфия Иглз 21
 Плей-офф дивизионов:
 Даллас Ковбойз 38, Тампа Бэй Баккэнирс 0
 Сан-Франциско 49ерс 38, Нью-Йорк Джайентс 24
 Финал конференции: Сан-Франциско 49ерс 28, Даллас Ковбойз 27

Супербоул XVI 
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 26, Цинциннати Бенгалс (АФК) 21

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1981.pdf Сезон 1981 года в деталях]

Сезоны НФЛ